Himmelfahrt () — студийный альбом группы Megaherz выпущенный в 2000 году.

Об альбоме
Концептуальный альбом, в котором выдержана тема невыполнимой миссии.
На песню Das Licht am Ende der Welt  сделан ремейк, попавший на релиз Götterdämmerung (2012). На альбоме Zombieland (2014) представлен ремейк песни Hurra - Wir Leben Noch.

Список композиций 

Альбомы Megaherz